Faik Yüksel (ur. 10 lutego 1995) – turecki skoczek narciarski, a następnie trener tej dyscypliny sportu. Uczestnik igrzysk olimpijskich młodzieży, mistrzostw świata juniorów, uniwersjady i olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy. Do 2015 rekordzista kraju w długości skoku narciarskiego.

Przebieg kariery 
W 2009 zadebiutował w zawodach międzynarodowych. W konkursie Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2009 został zdyskwalifikowany. Wystartował również w zawodach FIS Cup w Ljubnie, zajmując 39. i 38. miejsce.

Pierwsze punkty FIS Cup zdobył we wrześniu 2009 w Falun, zajmując 25. miejsce. Najlepszym jego wynikiem w tym cyklu jest 7. pozycja z sierpnia 2010 z Örnsköldsvik. Był to najlepszy wynik, jaki kiedykolwiek osiągnął turecki skoczek do lipca 2013, gdy 6. miejsce w FIS Cup zajął Samet Karta. W Pucharze Kontynentalnym po raz pierwszy wystartował w lipcu 2010, gdy zajął 58. miejsce na skoczni w Kranju. Ani razu nie zdobył punktów w zawodach tej rangi, najwyżej, na 42. pozycji, plasując się 12 lutego 2012 w Iron Mountain.

Czterokrotnie brał udział w mistrzostwach świata juniorów. Najwyżej sklasyfikowany został w 2012 – na 54. miejscu. Zajął też 30. pozycję na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2011. W 2012 był 16. na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2012. Trzykrotnie startował w zawodach skoków narciarskich na zimowej uniwersjadzie. Najlepsze wyniki uzyskał w swoim pierwszym starcie w 2011, zajmując 24. miejsce na skoczni dużej i 25. na skoczni normalnej. 41. pozycja na skoczni normalnej na Zimowej Uniwersjadzie 2015 była ostatnim występem Yüksela w oficjalnych zawodach międzynarodowych.

Jego rekord życiowy wynosi 138 m. Był to równocześnie rekord Turcji do czasu poprawienia go przez Muhammeda Alego Bedira w 2015.

Po zakończeniu kariery zawodniczej został trenerem skoków narciarskich, zajmując się szkoleniem dzieci i młodzieży w Erzurum.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty F. Yüksela na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada 
 Indywidualnie
 2011  Erzurum – 25. miejsce (HS 109), 24. miejsce (HS 140)
 2013  Predazzo – 30. miejsce (HS 106), 33. miejsce (HS 134)
 2015  Szczyrbskie Jezioro – 41. miejsce (HS 100)

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Tureccy skoczkowie narciarscy
Trenerzy skoków narciarskich
Urodzeni w 1995